Turbo bezeichnet:

 eine Schneckengattung der Turbanschnecken, siehe Turbo (Gattung)
 die Abkürzung für Turbine, eine Fluidenergie- bzw. Strömungsmaschine
 umgangssprachlich Turbolader, eine Abgasturbine zur Leistungssteigerung von Kolbenmotoren
 umgangssprachlich für Turbokompressor, einem Axial- oder Radialverdichter
 Turbo (Kolumbien), eine Hafenstadt im Departamento Antioquia, Kolumbien
 die Turbo-Taste bei Intel-PCs zur Verringerung der Rechenleistung
 alte umgangssprachliche Bezeichnung für den ersten einsatzfähigen Düsenjäger der Welt, der Messerschmitt Me 262
 den Titel eines Albums der britischen Heavy-Metal-Band Judas Priest, siehe Turbo (Judas-Priest-Album) 
 den Titel eines Albums des deutschen Rappers Karate Andi, siehe Turbo (Karate-Andi-Album) 
 den Markennamen Turbo des ehemaligen Schweizer Automobilherstellers Automobilfabrik G. W. Müller & Co.
 den ehemaligen deutschen Automobilhersteller Turbo-Motoren aus Stuttgart
 den ehemaligen deutschen Automobilhersteller Turbomotors Abgastechnik aus Urbach
 eine polnische Heavy- und Thrash-Metal-Band, siehe Turbo (Band)
 ein Animationsfilm aus dem Jahre 2013 namens Turbo – Kleine Schnecke, großer Traum
 eine Kunstfigur des Multimediakünstlers und Musikers Oliver Tree

Turbo ist der Name folgender Personen:

 Quintus Marcius Turbo, römischer Militär und Prätorianerpräfekt
 Tumo Turbo (1970–2008), äthiopischer Marathonläufer

Siehe auch:

 Thurbo, Bahngesellschaft in der Ostschweiz
 Turbulenz

TURBO